Arima désigne notamment :
 Arima, une ville de Trinité-et-Tobago ;
 Arima, une ville située au nord-ouest de Syrie ;
 La forteresse d'Arima, une citadelle de l'ordre du Temple située au nord-ouest de la Syrie et aujourd'hui en ruines ;
 Arima, un cratère d'impact sur la planète Mars ;
 Le modèle AutoRégressive Integrated Moving Average d'analyse des séries temporelles de Box et Jenkins (voir ARMA).